Абазиноведение — одно из направлений кавказоведения, гуманитарная наука сконцентрированная на комплексном исследовании Абазинии и абазин, родственная абхазоведению и адыговедению. Основным центром абазиноведения в советский период был Карачаево-Черкесский научно-исследовательский институт истории, филологии и экономики и АН Грузинской ССР, в дальнейшем таким центром стал Карачаево-Черкесский государственный университет.

Абазиноведы 
 Генко, Анатолий Нестерович
 академик Кетеван Виссарионовна Ломтатидзе
 д.ф.н. зав. кафедры литературы КЧГУ Тугов Владимир Батахович (1935—2006),
 академик АН России и Абхазии Назир Бекмурзович Экба,
 к.п.н., доцент КЧИПКРО Луиза Нануовна Гонова.
 Клычев, Рауф Нухович (1934-1994).

Ссылки 
 Тугов В. Б.
 Тугов В. Б.
 Экба Н. Б.

Абазины
Кавказоведение